Woodmancote (Chichester) – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Woodmancote (Cotswold) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Woodmancote (Horsham) – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Woodmancote (Stroud) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Woodmancote (Tewkesbury) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Woodmancote – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)